Боярская республика — форма олигархической республики, существовавшая в древних Новгороде и Пскове.

 Новгородская республика
 Псковская республика